Wągrodno peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Wągrodno, village du powiat de Nowy Dwór Mazowiecki, dans la voïvodie de Mazovie
 Wągrodno, village du powiat de Piaseczno, dans la voïvodie de Mazovie
 Wągrodno, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Wągrodno, village de la voïvodie de Poméranie occidentale